Джон Бейнбридж (; 1582—1643) — английский  и .

Биография 
Родился в , графство Лестершир, в семье Роберта Бейнбриджа и Анны (в девичестве Эверард). Окончил школу в Эшби-де-ла-Зауч, после чего поступил в Эммануил-колледж Кембриджcкого университета. После обучения в Кембридже вернулся в Эшби, где в течение нескольких лет работал врачом, преподавал в школе и изучал астрономию. В 1618 году Бейнбридж переехал в Лондон, где был принят в сообщество врачей, а также произвёл впечатление в сообществе астрономов своей публикацией о комете 1618 года.

Будучи по своим религиозным взглядам пуританином, в 1618 году Бейнбридж стал членом группы учёных-единомышленников, известной как «Грешемский кружок» (). В 1619 году известный учёный и филантроп сэр Генри Савиль, учредивший на свои средства в Оксфордском университете должности профессоров астрономии и геометрии, избрал Бейнбриджа первым Савильским профессором астрономии. Бейнбридж стал преподавателем  и Линакровским лектором. Среди учеников Бейнбриджа в Оксфорде был Джон Уилкинс, впоследствии — один из основателей Лондонского королевского общества, среди коллег — астролог  и математик и астроном Джон Гривз, ставший преемником Бейнбриджа в должности Савильского профессора астрономии.

Творческое наследие Бейнбриджа включает публикации An Astronomical Description of the late Comet (1619), Canicularia (1648), а также перевод труда De Sphaera Прокла Диадоха и De Planetarum Hypothesibus Птолемея (1620). Несколько рукописных работ Бейнбриджа находятся в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине.

Джон Бейнбридж умер в Оксфорде 3 ноября 1643 года..

Примечания 

Савильские профессора астрономии
Выпускники Эммануил-колледжа (Кембридж)